Dodd se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan Parkhurst Dodd
 Sarah L. Dodd